Коауилацератопс (лат. Coahuilaceratops; букв. «рогатая морда из Коауила») — род растительноядных динозавров инфраотряда цератопсов, обитавший 72 млн лет назад на территории современной Мексики. Окаменелости были найдены на севере Мексики в местности Серро-дель-Пуэбло штата Коауила в 2003 году, окончательное описание которого было сделано в 2010 году. Типовой вид — Coahuilaceratops magnacuerna. Необычен тем, что является обладателем самых больших рогов — длиной 1,22 метра. Весили около 5 тонн и достигали в длину 6,7 метров при росте 1,8—2 метра.

Эволюция 
Является предком известных трёхрогих трицератопсов.

См. также 
 Список динозавров

Примечания 

Хазмозаврины
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2010 году
Динозавры мелового периода